Oracle Challenger Series – Indian Wells 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2018 z cyklu Oracle Challenger Series – Indian Wells rozgrywany w dniach 26 lutego–4 marca 2018 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 150 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018
2018 w tenisie ziemnym
2018 w Stanach Zjednoczonych
Turnieje tenisowe w Stanach Zjednoczonych
Sport w Indian Wells